Алёша Гросар (, род. ) — словенский шахматист, международный мастер (1987), международный арбитр.

Биография 
Трехкратный чемпион Словении (1988, 1991 и 2001 гг.; победитель первого чемпионата независимой Словении; в 1988 г. разделил 1—2 места с Из. Еленом и опередил его по дополнительным показателям; в 2001 г. разделил 1—2 места с М. Микацем и опередил его по дополнительным показателям). Серебряный призёр чемпионатов Словении 1992, 1993, 1994 и 1996 гг. (в 1994 г. разделил 1—3 места с Г. Мором и Л. Гостишей и уступил по дополнительным показателям).

Бронзовый призёр чемпионата Югославии 1991 г. (разделил 1—3 места с Б. Дамляновичем и П. Поповичем и уступил им по дополнительным показателям).

В составе сборной Словении участник шести шахматных олимпиад (1992—2002 гг.), трех командных чемпионатов Европы (1992, 1997, 1999 гг.), командного чемпионата мира среди студентов 1993 г., пяти Кубков Митропы (1993, 1995, 1997, 1998 и 2002 гг.; сборная победила в турнирах 1997 и 2002 гг., в турнирах 1995 и 1998 гг. завоевала бронзовые медали).

Бронзовый призёр зонального турнира 1993 г. Участник зональных турниров 1995 и 2000 гг.

Участник большого количества сильных по составу международных турниров, в том числе мемориалов М. Видмара и В. Пирца.

Семья 

 Младшая сестра — К. Гросар (род. 1976), международный мастер среди женщин, трехкратная чемпионка Словении.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступленя А. Гросара на шахматных олимпиадах
 Выступленя А. Гросара в командных чемпионатах Европы
 Выступленя А. Гросара в командных чемпионатах мира среди молодёжи до 26 лет
 Выступленя А. Гросара в Кубках Митропы

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам
Международные арбитры по шахматам